Бенуа-Констан Коклен (1841—1909) — французький актор. 
 Федір Варфоломійович Коклен — одеський архітектор другої половини XIX ст.
 Коклен-молодший (1848—1909) — французький актор.
 Франсіс Коклен (род. 1991) — французький футболіст.

Французькі прізвища